Champagne hace referencia a varios artículos:

Bebida

 Champagne, en español champán o champaña, vino espumoso francés con denominación de origen.

Lugares

 Champaña-Ardenas, región en el noreste de Francia, donde se originó la bebida. Está dividida en cuatro departamentos: Aube, Ardennes, Marne y Alto Marne.
 Champagne (Ardèche), comuna del distrito de Tournon-sur-Rhône, en el departamento de Ardèche, de la región Ródano-Alpes de Francia.
 Champagne (Charente Marítimo), comuna del distrito de Rochefort en el departamento de Charente Marítimo, de la región Poitou-Charentes de Francia.
 Champagne (Eure y Loir), comuna del distrito de Dreux en el departamento de Eure y Loir, de la región Centro de Francia.
 Champagne (Vaud), comuna del distrito de Jura-Nord vaudois, en el cantón de Vaud, en Suiza.
 Champagne (Borgne), 5ª sección comunal de la comuna haitiana de Borgne.
 Champagne (Plaisance), 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Plaisance.

Además

 Champagne (película) (1928), película de Alfred Hitchcock.
 Champagne (telenovela)'' (1983), telenovela brasileña.